Полк Сити има више значења:
 Полк Сити (Ајова)
 Полк Сити (Флорида)